Never Let Me Down (album), een muziekalbum van David Bowie uit 1987
 Never Let Me Down (single), een nummer van dat album
 Never Let Me Down Again, een nummer van Depeche Mode uit 1987
 Never Let You Down, een nummer van Honeyz uit 1999
 "Never Let Me Down", de B-kant van "Murder on the Dancefloor" van Sophie Ellis-Bextor uit 2001
 "Never Let Me Down", een nummer van Kanye West van zijn album The College Dropout uit 2004